Зейналлы () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Зейналлы, Азер Ханафи оглы (род. 1930) — советский, азербайджанский шахматист, деятель советского шахматного движения.
 Зейналлы, Асаф Зейналабдин оглы (1909—1932) — азербайджанский композитор, педагог.
 Зейналлы, Ханафи Баба оглы (1896—1937) — азербайджанский советский литературовед, преподаватель, критик, востоковед и фольклорист.